Taunton kan avse:

Geografi

England
 Taunton, Somerset – en stad i Somerset
 Taunton Deane
 Taunton, Greater Manchester – en ort i Tameside, Greater Manchester, England

USA
 Taunton, Massachusetts
 Taunton, Minnesota
 Taunton, New York
 Taunton (flod)

Australien
 Taunton National Park

Fordon
 Taunton (bilmärke) - ett belgiskt bilmärke